Zawody w rzucie młotem kobiet na Letniej Uniwersjadzie 2009 odbyły się 8. (eliminacje) i 10 lipca (finał).

Wyniki

Bibliografia 
 

Rzut młotem kobiet